

Musique
 This Time... : album d'Anthony Braxton (1970)
 This Time : album de Waylon Jennings (1974)
 This Time : album d'Al Jarreau (1980)
 This Time : album de Dwight Yoakam (1993)
 This Time : album de Taral Hicks (1997)
 This Time : album de Chantay Savage (1999)
 This Time : album des Los Lobos (1999)
 This Time : album de Natalia (2003)
 This Time : album de Lee Soo-Young (2003)
 This Time : album de Thomas Anders (2004)
 This Time... : album de Stevie B (2006)
 This Time : album de Melanie Chisholm (2007)
 This Time : album de Robert Cray (2009)
 This Time : album de Beanie Sigel (2012)
 This Time : chanson de Monika Linkytė et Vaidas Baumila représentant la Lituanie au Concours Eurovision de la chanson 2015